In Wageningen zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Wageningen Generaal Foulkesweg) gebouwd in 1948
 Watertoren (Wageningen Belvedère) gebouwd in 1898 verwoest in 1944, gesloopt in 1947